Појам Селен (вишезначна одредница) може да се односи на:

 Селен, хемијски елемет
 Селен (река), је река у Француској
 Селен (биљка)